Marie Anna Františka Portugalská (celým jménem: Maria Ana Francisca Josefa Rita Joana; 7. října 1736, Lisabon - 16. května 1813, Rio de Janeiro) byla portugalská infantka, dcera krále Josefa I. Portugalského a jeho manželky Mariany Viktorie Španělské.

Život 
Narodila se 7. října 1736 v Lisabonu jako druhá dcera ze čtyř krále Josefa I. Portugalského a jeho manželky Mariany Viktorie Španělské. Byla považována za potenciální nevěstu Ludvíka Ferdinanda Bourbonského dauphina Francie ale její matka odmítla dát souhlas se sňatkem.

Když Napoleon Bonaparte zahájil invazi do Portugalska se svou rodinou utekla. Zemřela 16. května 1813 v Rio de Janeiro a její tělo je pohřbeno v Královském panteonu dynastie Braganzů v Lisabonu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Marie
Marie
Marie
Narození 7. října
Narození v roce 1736
Narození v Lisabonu
Úmrtí 16. května
Úmrtí v roce 1813
Ženy